Colombare ima više značenja:
 Colombare, Cremona
 Colombare, Mantua
 Colombare, Padova
 Colombare, Verona
 Colombare, Vicenza